Алла Кудрявцева (; нар. 3 листопада 1987) — російська тенісистка. Найвища позиція в парному рейтингу — 15, досягнута 8 вересня 2014.

Важливі фінали

Фінали Premier Mandatory/Premier 5

Парний розряд: 1 (1 поразка)

Фінали WTA

Одиночний розряд: 2 (1 титул, 1 поразки)

Парний розряд: 20 (9 титули, 11 поразки)

Досягнення в турнірах Великого шолома

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 
 

Народились 1987
Російські тенісистки
Персоналії:Бойнтон-Біч